Анке́ш Кальмухаме́дович Кальмухаме́дов (1909 год — дата и место смерти не известны) — бригадир тракторной бригады Ащебутакской МТС Домбаровского района Чкаловской области. Герой Социалистического Труда (1948).

Биография 
Получил начальное образование. Работал трактористом в зерновом колхозе. В 1929 году был призван на срочную службу в Красную Армию. После армии работал трактористом на Ащебутакской МТС. В 1936 году был назначен бригадиром трактористов. В годы Великой Отечественной войны трудился в одном из колхозов Оренбургской области.

В 1947 году бригада под управлением Анкеша Кальмухамедова собрала в среднем по 22,9 центнера пшеницы с каждого гектара на участке площадью 150 гектаров. В 1948 году удостоен звания Героя Социалистического Труда «за получение высоких урожаев пшеницы и ржи при выполнении колхозом обязательных поставок и натуроплаты за работу МТС в 1947 году и обеспеченности семенами зерновых культур для весеннего сева 1948 года».

В 50-е годы участвовал в освоении целины в Оренбургской области.

В 1969 году вышел на пенсию.

 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина
 Орден Трудового Красного Знамени

Примечания

Литература 
Россовский В. П.,  Кальмухамедов Анкеш Кальмухамедович, Герои Труда: Биографический справочник. — Калуга: Золотая аллея, 1999. — 256 с.

Ссылки 
 
 Биографические сведения